Fabio Ferrari – attore italiano
 Fabio Ferrari – calciatore italiano
 Fabio Ferrari – fisico italiano